Bredenbek (Alster), riu afluent de l'Alster a Hamburg
 Bredenbek (Aukrug), riu afluent del Bünznau a Slesvig-Holstein (Alemanya)
 Bredenbek (Nehmten), nucli del municipi de Nehmten a Slesvig-Holstein (Alemanya)
 Bredenbek (Rönne), riu afluent del Rönne a Slesvig-Holstein (Alemanya)
 Bredenbek (Slesvig-Holstein), municipi del districte Rendsburg-Eckernförde a Slesvig-Holstein (Alemanya)
 Bredenbeck, nucli del municipi Wenningsen a prop de Hannover (Alemanya)
 Bredenbeek, patronímic neerlandès, Bredenbek (variants: Bredenbeck, Breitenbach, Bredenbeek, Braitebàch, Breidenbach) significa rec ample.